700 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 700 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. Код 641913.
 700 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Саратовской области. Код 608614.